Крук, Джон:

  (ум. ок. 1600) — английский политик, член Палаты общин Англии (1571), мэр Саутгемптона (1568—1569, 1584—1585).
  (1553—1620) — английский политик, спикер Палаты общин Англии (1601).
  (1586—1640) — английский политик, член Палаты общин Англии от Оксфордшира (1614) и Шефтсбери (1628—1629), сын Спикера Палаты Джона Крука.
  (род. 1940) — священник Шотландской епископальной церкви, епископ Мори, Росса и Кейтнесс (1999—2007).
 Крук, Джон Энтони (1921—2007) — британский историк античности, специалист по древнеримскому праву и истории.